L'edizione 1949-50 della Primeira Divisão vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Julinho (), con 28 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Benfica campione di Portogallo 1949-50.
  O Elvas e Lusitano VRSA retrocesse in Segunda Divisão.

Risultati

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1949
Calcio nel 1950
Campionato portoghese di calcio